Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2016 – Mannen (team)
 Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2016 – Mannen (individueel)